BVO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bartlesville Municipal, Bartlesville (Oklahoma), Stati Uniti